Ягелавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Ягелавичюс, Йозас Александрович (1939—2000) — советский гребец.
 Ягелавичюс, Витаутас (род. 1988) — литовский хоккеист.